Binjamin Segel – autore, giornalista ed etnologo galiziano
 Lee Segel – biologo e matematico statunitense, ha collaborato col Los Alamos National Laboratory
 Jason Segel – attore, musicista, cantante, comico, scrittore per bambini, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Jakov Aleksandrovič Segel' – regista sovietico